Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Italienisches Aufgebot

Spiele der italienischen Mannschaft 
Der Vizeweltmeister Italien galt neben Deutschland als Favorit für den Gruppensieg. Wegen der Niederlage im Duell gegen die punktgleichen Tschechen musste die Elf von Arrigo Sacchi jedoch überraschenderweise bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Im ersten Gruppenspiel konnte Italien im Spiel gegen Russland Dank zweier Tore von Pierluigi Casiraghi (5. und 52. Minute) bei einem Gegentreffer von Ilja Zymbalar (21. Minute) mit einem 2:1-Erfolg einen guten Start ins Turnier verbuchen. Das zweite Gruppenspiel wurde sensationell gegen die Tschechen mit 1:2 verloren. Pavel Nedvěd hatte den Außenseiter bereits in der fünften Minute in Führung gebracht, Enrico Chiesa gelang in der 18. Minute der Ausgleich. Nach der erneuten Führung der Tschechen durch Radek Bejbl in der 35. Minute gelang den Italienern kein Tor mehr.

Im dritten Gruppenspiel hätte die italienische Auswahl einen Sieg mit zwei Toren Unterschied gebraucht, um an Deutschland vorbeizuziehen und sicher für das Viertelfinale qualifiziert zu sein. Trotz einer spielerischen Überlegenheit gelang es nicht, den Ball im Tor von Andreas Köpke unterzubringen. Dabei hielt dieser in der 9. Minute einen von Gianfranco Zola geschossenen Elfmeter und das Spiel endete 0:0-Unentschieden. Da parallel Tschechien durch ein Tor kurz vor Abpfiff von Vladimír Šmicer gegen Russland unentschieden spielte, waren die beiden Nationalmannschaften punktgleich. Obwohl die Tschechen das schlechtere Torverhältnis aufzuweisen hatten, setzten sie sich dank des 2:1-Erfolges im direkten Vergleich durch und qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Italien
1996